''Barrancs
Barranc de la Carbonera (Montsià): barranc situat a la comarca del Montsià
Barranc de la Carbonera (Sant Esteve de la Sarga): barranc situat a la comarca del Pallars Jussà